Varna kan syfta på:

 Varna (Indien) – samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Varna, kommun, 
 Varna, Bulgarien, regionhuvudort, Obsjtina Varna, 
 Oblast Varna, region, 
 Varna flygplats, flygplats,

Italien 

 Varna, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

USA 

 Varna, Illinois, ort, Illinois, Marshall County,

Se även 
 Varning